teleskop Hale’a na Mount Palomar
 teleskop Hale’a na Mount Wilson